Eagleville es el nombre de dos localidades en Pensilvania:

 Eagleville (condado de Centre, Pensilvania)
 Eagleville (condado de Montgomery, Pensilvania)